Lesiak bezeichnet:
 Andrzej Lesiak (* 1966), ehemaliger polnischer Fußballspieler
 Lesiak Lipowski, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Leschak (b. Leip), Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lesiak Ostródzki, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Leschaken, 1938 bis 1945 Preußenwall, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lesiak (Rybno), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, vor 1945: Mühle Leschak bei Rumian, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen